Thomas Müller ()  un jucător de fotbal german. Joacă pentru FC Bayern München  și pentru echipa națională de fotbal a Germaniei.

Statistici club

Palmares

Club
Bayern München
Bundesliga (7): 2009-2010, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
DFB-Pokal (6): 2009–10, 2012–13, 2013–14, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020
DFL-Supercup (7): 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021
UEFA Champions League (2): 2012–13, 2019-20
Finalist: 2009–10, 2011–12
Supercupa Europei: 2013
FIFA Club World Cup (2): 2013, 2020

Națională
Germania
Campionatul Mondial de Fotbal: 2014
Locul 3: 2010

Individual
FIFA World Cup 2010 Man of the Match: vs. England,  vs. Uruguay
FIFA World Cup Golden Boot: 2010
FIFA World Cup Best Young Player: 2010
FIFA World Cup 2010 Most assists (3, shared with Mesut Özil, Bastian Schweinsteiger, Kaká, and Dirk Kuyt)
Bayerischer Sportpreis: 2010
Silbernes Lorbeerblatt: 2010
World Soccer Young Player of the Year: 2010
Bravo Award: 2010
FIFA Ballon d'Or: 15th place 2010, 13th place 2011, 17th place 2013
ESM Team of the Year: 2012–13
UEFA Best Player in Europe Award 2013 (6th place)
FIFA World Cup Silver Ball: 2014
FIFA World Cup Silver Boot: 2014
FIFA World Cup All-Star Team: 2014
FIFA World Cup Dream Team: 2014

Referințe

Legături externe 
 Profil pe site-ul echipei Bayern München
 Profile pe site-ul echipei naționale de fotbal a Germaniei 
 Profil la Transfermarkt.de
 Profil la Fussballdaten.de

Fotbaliști germani
Nașteri în 1989
Oameni din Bavaria
Germani în viață
Romano-catolici germani
Fotbaliști ai FC Bayern München
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014